Brüser ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Brüser, deutsche Biologin, Medizin- und Wissenschaftsjournalistin
 Joachim Brüser (* 1979), deutscher Archivar und Historiker
 Marco Brüser (* 1981), deutscher Comedian, Zauberer, TV-Moderator und Pilot 
 Peter Brüser (* 1944), Handchirurg in Köln
 Wolfgang Becker-Brüser (* 1949), deutscher Arzt, Apotheker und Publizist

Siehe auch:
 Prüser